Farlete kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Farlete (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Farlete (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar